Laughton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Laughton, East Sussex, ort i England, 
 Laughton, Leicestershire, ort i England, 
 Laughton, Lincolnshire, ort i England,